Wahrmund är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Wahrmund (1827–1913), österrikisk orientalist
 Ludwig Wahrmund (1860–1932), österrikisk jurist

Tyska efternamn